Omlandia, een genootschap binnen GSC Vindicat atque Polit
 VV Omlandia, een voetbalvereniging uit Ten Boer, Groningen